ЮПШ (юношеская планёрная школа) — авиационно-спортивная секция, в которой дети школьного возраста учатся самостоятельно летать на одноместных планёрах. В движение планёр приводится специальной лебедкой.

История 
Первая ЮПШ образовалась в конце 1961 года в Москве. При 2-м московском планерном клубе была организована экспериментальная группа, которую возглавила Зоя Федоровна Макарова. Её супруг Вячеслав Николаевич Макаров разработал специальную лебедку с “бесконечным” тросом, которая использовалась для буксировки планёров. Основным учебным планёром в ЮПШ являлся Бро-11/Бро-11М, создателем которого является литовский конструктор Бронис Ошкинис (Bronius Oškinis).
В системе спортивной авиации СССР данные школы рассматривалась как ступень перед аэроклубом или лётным училищем.

Московская ЮПШ несколько раз меняла свой адрес и переезжала. С 1965 по 1968 год базировалась на аэродром "Чертаново", где курсанты летали на одноместных планёрах КАИ-11 и двухместных КАИ-12 "Приморец", а учебный класс с натурным тренажёром планера КАИ-11 находился недалеко от метро Академическая в подвале жилого дома  на улице Бабушкина. В связи с жилищной застройкой Северного и Южного Чертаново ЮПШ перевели на аэродром "Клязьма", а затем вернули в Москву.  До момента своего закрытия в связи с распадом СССР,  курсанты Московской ЮПШ теорию изучали  на Савёловской, а летали в Тушино пересев опять на Бро-11.

Также в Москве существовала ЮПШ при ОКБ Сухого, созданная по инициативе генерального конструктора Симонова Михаила. Эта школа была последней действующей ЮПШ, начавшей свою деятельность ещё в СССР. Полёты производились на прилегающем к КБ Центральном аэродроме. При планировании реконструкции Ходынского поля, где находился Центральный аэродром, озвучивались планы о создании ЮПШ на месте аэродрома.

Известные российские авиационные спортсмены Капанина Светлана и Виктор Чмаль значатся как лётчики-инструкторы пилотажной группы — юношеской планёрной школы "ОКБ Сухого".,

Современное состояние 
Наиболее активно направление ЮПШ развивается в современной Литве, где возраст обучаемых снижен до 9 лет. По состоянию на 2017 год в Литве действует 10 школ. Между воспитанниками школ проводятся соревнования. В этих соревнованиях принимает участие сборная команда из России (Калининград).

ЮПШ в России 
По состоянию на 2017 год в России действуют следующие ЮПШ:
 Московская ЮПШ (Планерный клуб Аэродром Щекино) 
 Калининград  (МБУ ДО СШ № 11) .
 Новосибирск . В этом регионе ЮПШ имеет большую историю.
 Республика Саха 
 ЮПШ в прочих регионах 

Вопрос создания ЮПШ и их деятельности достаточно востребован, но неочевидные вопросы правового регулирования деятельности таких школ, создают проблемы при создании новых.

Федерация планерного спорта России занимается вопросами развития ЮПШ в России. 15 апреля 2016 года в Москве прошёл круглый стол, посвящённый развитию ЮПШ в России, который собрал большую часть представителей отечественных ЮПШ, а также организаций заинтересованных в создании ЮПШ.

Литература 
 В. Н. Макаров «Полёты в юношеской планерной школе» Москва, Патриот 1990 ISBN 5-7030-0472-1

Примечания

См. также 

 Детский парусный спорт
 Детские железные дороги
 Детско-юношеская спортивная школа
 Школа юных лётчиков
 Адмиралтеец (клуб юных моряков)

Авиация России
Планеризм
Детско-юношеские спортивные школы

Детский спорт